Кокори могу бити:

 Кокори (Прњавор), насељено мјесто у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Кокори (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република